

Lugares 
Na Inglaterra:
 Broome (Norfolk)
 Broome (Shropshire)
 Broome (Worcestershire)

Em outros países:
 Broome (Austrália) - uma vila na região de Kimberley da Austrália Ocidental
 Condado de Broome (Nova Iorque) - um condado no E.U.A.
 Broome (Nova Iorque) - uma vila no Condado de Schoharie, Nova Iorque

Pessoas 
 Christopher Edmund Broome, micologista britânico

Ver também 
 Broom
 Brome

Sobrenomes da língua inglesa